Infascelli ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Infascelli (* 1967), italienischer Regisseur
 Carlo Infascelli (1913–1984), italienischer Filmproduzent und Regisseur
 Fiorella Infascelli (* 1952), italienische Regisseurin und Drehbuchautorin